Anvil může být:

 Anvil (hudební skupina) – kanadská hudební skupina
 Anvil Island – ostrov v Britské Kolumbii v Kanadě
 Anvil (Oklahoma) – zaniklá vesnice v Oklahomě v USA
 Anvil (Ohio) – vesnice v Ohiu v USA
 Anvil (Michigan) – vesnice v Michiganu v USA